Osoby o tym nazwisku:
 Felix Smeets – holenderski piłkarz
 Harrie Smeets – rzymskokatolicki duchowny
 Julia Smeets – belgijska siatkarka